Ача:

 Ача (приток Лебяжьей) — река в Новосибирской области.
 Ача (приток Нёмды) — река в Костромской области.
 Ача (приток Гарейки) — река в Башкортостане.
 Ача, Ачерйок — река на Кольском полуострове Мурманской области России, приток Поноя.
 Ача — село Новосибирской области

Персоналии 
 Ача, Хосе Мария (1810—1868) — боливийский генерал, президент страны в 1861—1864 годах.
 Фигероа де Ача, Альберто (1920—дата смерти неизвестна) — боливийский футболист, защитник